Kaffa est le nom traditionnel parfois donné à deux étoiles :
 α Ursae Majoris, plus connue sous le nom traditionnel Dubhe,
 δ Ursae Majoris, plus connue sous le nom traditionnel Megrez.
Kaffa ne doit pas être confondu avec Kaffalidma, l'un des noms traditionnels de γ Ceti.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation de la Grande Ourse